História da França
História da Espanha